Артгал мак Катайл (; умер в ) — король Коннахта (777—782) из рода .

Биография 
Артгал был одним из сыновей правителя Коннахта Катала мак Муйредайга, умершего в 735 году, и братом короля Дуб-Индрехат мак Катайла, скончавшегося в 768 году. Он принадлежал к Сил Катайл, одной из частей септа Уи Бриуйн Ай. Владения семьи Артгала находились на территории современного графства Роскоммон.

Артгал мак Катайл получил власть над Коннахтом в 777 году, после отречения от престола своего дальнего родственника Флатри мак Домнайлла. В первый же год правления Артгала воины из рода , представители которого долгое время делили с членами Уи Бриуйн власть над королевством, убили многих людей из племени Калрайге. В 778 году король Артгал одержал победу над войском небольшого коннахтского королевства  в сражении при Маг Дайрбене.

Являясь очень религиозным человеком, Артгал мак Катайл покровительствовал коннахтскому духовенству. По свидетельству , в 780 году он вместе с аббатом Аэданом «провозгласил закон Коммана». Эта церемония установила для всего Коннахта обязательное исполнение свода правил, разработанного в монастырской общине Роскоммона. Артгал стал третьим коннахтским монархом, объявившим о своей поддержке этого закона.

В 782 году Артгал мак Катайл отрёкся от престола Коннахта. Новым правителем королевства стал Типрайте мак Тайдг. В 783 году Артгал удалился в аббатство Айона, где и скончался в 791 году.

Сын Артгала мак Катайла Кинаэд, также как и отец, владел престолом Коннахта.

Примечания

Литература 
 

Короли Коннахта
Правители Европы VIII века
Монархи, отрёкшиеся от престола
Персоналии Ирландии VIII века